De Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH), of VN-Stabilisatiemissie in Haïti in het Nederlands, was een VN-vredesmacht in Haïti van 2004 tot 2017. De missie werd geleid door het Braziliaanse leger.

MINUSTAH werd op 30 april 2004 opgericht door de VN-Veiligheidsraad. Omwille van de gewijzigde situatie in Haïti beëindigde de Veiligheidsraad de operatie op 13 april 2017. Een kleinere operatie genaamd MINUJUSTH moest de Haïtiaanse overheid verder blijven bijstaan.

Aardbeving 2010 

Door de aardbeving in januari 2010 kwamen onder andere het hoofd van de missie, de Tunesiër Hédi Annabi, en zijn plaatsvervanger om het leven toen het hoofdkwartier instortte. Op 14 januari 2010 waren er ten minste 36 doden onder de militairen en werden er 200 militairen vermist.

Medaille 
Zoals gebruikelijk stichtte de secretaris-generaal van de Verenigde Naties een van de Medailles voor Vredesmissies van de Verenigde Naties voor de deelnemers. Deze MINUSTAH Medaille wordt aan militairen en politieagenten verleend.

Samenstelling

Externe link 
  Officiële website

Vredesoperatie van de Verenigde Naties
Geschiedenis van Haïti